Die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juli 2001 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit den Telenordia Swedish Open in Båstad und den UBS Open Gstaad in Gstaad statt, die wie das Turnier in Newport zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Peter Wessels, der in diesem Jahr ungesetzt in der zweiten Runde ausschied. Nachdem im Viertelfinale bereits alle gesetzten Spieler ausgeschieden waren, gewann Neville Godwin im Finale in zwei Sätzen gegen Martin Lee. Für Lee war das einzige Finale, das er erreichte, Godwin holte in seinem zweiten Finale den einzigen Karrieretitel.
Im Doppel siegten die beiden ungesetzten US-Amerikaner Bob und Mike Bryan, die damit die Nachfolge von Jonathan Erlich und Harel Levy antraten. Die  Titelverteidiger traten nicht erneut zusammen an. Erlich schied mit seinem Partner im Viertelfinale aus, während Levy gar nicht beim Turnier spielte. Für die Bryans war es der 3. Titel der Saison 2001 sowie insgesamt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)